Kotra kan syfta på:
 Kotra (brädspel) – ett isländskt brädspel

Geografi

Belarus 

 Kotra (vattendrag) – ett vattendrag i Belarus,

Indien 

 Kotra (ort) – en ort i Uttar Pradesh, Jālaun,